Saboteur – gioco da tavolo del 2004
 Saboteur – videogioco del 1985
 The Saboteur – videogioco del 2009
 Sabotatori (Saboteur) – film del 1942